Jod steht für:
 Iod, chemisches Element
 Jod (Einheit), ein Längenmaß
 Jod (Gewicht), historisches englisches Gewichtsmaß
 Jod (Hebräisch), zehnter Buchstabe im Hebräischen Alphabet
 Jod (Iran), Ort im Konarak County, Sistan und Belutschistan, Iran
 Jod (Bolschaja Loptjuga), Nebenfluss der Bolschaja Loptjuga in Russland

JOD steht für:
 Jordanischer Dinar (ISO-4217-Code), Währung Jordaniens

jod steht für:
 Wojenaka (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Maninka (Sprache)

Siehe auch:
 IOD

Abkürzung